Wohl puede referirse a:
 Louis de Wohl, (1903 - 1961), astrólogo y escritor alemán; o
 Degradación de Wohl, método de acortamiento de la cadena carbonada de las aldosas.